Александр Петрович Великанов (, Санкт-Петербург — , Москва, СССР) — русский советский архитектор.

Биография 

Родился в семье преподавателя Военно-медицинской академии. С 1911 г. по 1917 г. учился в Тенишевском училище. В 1918—1922 годах служил в Красной армии (красноармейцем, санинструктором, чертёжником).

В 1922 году поступил на архитектурный факультет ЛВХТИ (бывшая Академия художеств). Среди преподавателей: А. Е. Белогруд, Л. Н. Бенуа, Л. В. Руднев, И. А. Фомин, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, С. С. Серафимов. Дипломную работу «Институт физкультуры на Крестовском острове» и теоретическую работу «Набережная реки Невы» защитил 1 декабря 1928 года.

Член Союза архитекторов СССР с 1934 года. Преподавал в Ленинградском институт инженеров коммунального строительства и в Московском архитектурном институте (доцент с 1934 года). Член-корреспондент Академии архитектуры СССР с 1950 года.

Умер 25 июня 1955 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Колумбарий, 105 секция.

Отец архитектора Александра Александровича Великанова. Прадед актера Ивана Колесникова.

Проекты

В Ленинграде 
Первые проекты исполнены А. П. Великановым в Ленинграде в сотрудничестве с учителями и товарищами по ЛВХТИ — Академии художеств:
 Дом Промышленности в Свердловске (1928 г.; в соавторстве с В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейхом, Л. М. Поляковым, конкурс заказной);
 Здание Московского областного комитета ВКП(б). (1931 г.; в соавторстве с В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейхом, Л. М. Поляковым);
 Ресторан и пароходная пристань в ЦПКиО им. С. М. Кирова в Ленинграде (1931 г.; совместно с Л. М. Поляковым, А. Ф. Хряковым);
 Зоопарк в Шувалово-Озерках (1932 г.; совместно с Витманом В. А., Л. М. Поляковым, В. В. Степановым, 1-я и 2-я премия на всесоюзном конкурсе);
 Детский музыкальный театр Госнардома (1933 г.; совместно с Л. М. Поляковым, А. Ф. Хряковым, осуществлён);
 Красный театр в саду Госнардома (1933 г.; совместно с Л. М. Поляковым, А. Ф. Хряковым, конкурс);
 Американские горы — аттракцион в саду Госнардома (1932—1933 гг., совместно с Л. М. Поляковым, А. Ф. Хряковым, инж. П. В. Старцев; открыты в мае 1934 г., сгорели 16 октября 1941 г.);
 Академия лёгкой промышленности им. С. М. Кирова (Промакадемия) на Суворовском пр. (1932 г., совместно с Л. М. Поляковым, А. Ф. Хряковым, при участии Р. А. Пуринг; построена в две очереди — первая в 1938 г.).

В Москве 
А. П. Великанов переехал в Москву в 1933 году в числе проектировщиков Дворца Советов, возглавляемых В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом.

Работал в Управлении строительства Дворца Советов. Руководитель (бригадир) бригады фасадов.
 Здание Краснознаменной военной академии РККА им. М. В. Фрунзе в Москве (1932 г.; в соавторстве с В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейхом, Л. М. Поляковым; конкурс заказной);
 Дворец Советов в Москве (1933 г., в соавторстве с В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейхом — руководители; Л. М. Поляковым, И. Е. Рожиным, Г. В. Селюгиным, Е. Н. Селяковой-Шухаевой, А. Ф. Хряковым, Г. В. Щуко и др.).
 Академия наук СССР (1934 г., соавторы: И. А. Фомин, П. В. Абросимов, конкурс);
 Жилой дом на Краснопрудной ул. (1935 г., соавторы: П. В. Абросимов, И. А. Фомин);
 Большой академический кинотеатр (1936 г.; соавторы: И. В. Ткаченко, Ю. В. Щуко; конкурс);
 Главный павильон ВСХВ (1936 г.; соавторы: В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, Ю. В. Щуко; конкурс);
 Жилой дом НКПС в Москве (1939 г.; соавторы: И. А. Фомин, П. В. Абросимов);
 Ст. метро «Завод им. Сталина» (1939 г.; соавтор П. В. Абросимов; конкурс);
 Малый театр (реконструкция, 1946 г.).

Проекты в других городах 

 Госбанк в Петрозаводске
 Государственный Театр Туркменской ССР в Ашхабаде (1934 г., соавторы: В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко, Ю. В. Щуко, К. С. Бобровский; конкурс);
 Мацестинский виадук (1936—1937, соавторы: В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко, А. Ф. Хряков, З. О. Брод)
 Типовой трёхзальный кинотеатр на 750 мест (1938 г.; соавторы: З. О. Брод, А. Ф. Хряков);
 Крещатик в Киеве (1944—1945 гг., соавторы: В. Г. Гельфрейх, И. Е. Рожин, Ю. В. Щуко);
 Восстановление центра Сталинграда (1944—1945 гг., соавторы: В. Г. Гельфрейх, И. Е. Рожин, Ю. В. Щуко);
 Восстановление центра Вильнюса (1945 г.; соавтор Н. П. Шеломов);
 Дворец науки и культуры в Варшаве (1952—1955 гг., соавторы: Л. В. Руднев — руководитель, А. Ф. Хряков);
 Здание советского (в настоящее время российского) посольства (в соавторстве с И. Е. Рожиным, 1954—1956 гг.) в Варшаве, ул. Бельведерска, 49).
 Проект центра Логойска Минской области БССР (1954 г.; при участии Б. Казимирова).

Памятники 
 Памятник-бюст дважды Герою Советского Союза П. М. Камозину в Брянске (1949 г.; скульптор М. Г. Манизер).
 Бюст выдающегося уральского писателя П.П. Бажова в Екатеринбурге (1958.; скульптор М. Г. Манизер).

Литература 
 НБА АХ СССР, ф. 7, оп. 8, д. 453. Личное дело студента Великанова А. П. 1921—1928 гг.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г. Стр. 100.
 Архитектурная газета. Приложение к № 30. 23 мая 1937 г. Стр. 1.
 Архитектурная газета. Приложение к № 51. 12 сентября 1938 г. Стр. 4.
 Архитектурная газета. Приложение к № 62. 7 ноября 1938 г. Стр. 4.
 Строительная газета. 16 апреля 1939 г. № 23. Стр. 2. «Архитектура третьей очереди метро». Кравец С. М.
 Архитектура СССР. 1954 г. № 8. Стр. 27.
 Дворец Советов СССР. Создание невозможного. А.А. Великанов. М.: издательство "Улей". 2014 г.
 Архитектор Александр Петрович Великанов. А. А. Великанов. М.: Издательский дом "Графит". 2019 г.
 Жизнь в жизни. Автобиографические записки архитектора А. А. Великанова. М.: без выходных данных.

Примечания 

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Архитекторы Санкт-Петербурга
Выпускники Тенишевского училища
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Преподаватели МАРХИ
Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Архитекторы Киева
Архитекторы Петрозаводска
Архитекторы Варшавы
Архитекторы Ашхабада
Архитекторы Сочи